Balyn bezeichnet: 
 Balyn (Dunajiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, Ukraine
 Balyn (Lityn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, Ukraine

Siehe auch:
 Balin